Logan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Logan Township (Baxter County, Arkansas)
 Logan Township (Benton County, Arkansas)
 Logan Township (Independence County, Arkansas)
 Logan Township (Logan County, Arkansas)
 Logan Township (Illinois)
 Logan Township (Dearborn County, Indiana)
 Logan Township (Fountain County, Indiana)
 Logan Township (Pike County, Indiana)
 Logan Township (Calhoun County, Iowa)
 Logan Township (Clay County, Iowa)
 Logan Township (Ida County, Iowa)
 Logan Township (Lyon County, Iowa)
 Logan Township (Marshall County, Iowa)
 Logan Township (Sioux County, Iowa)
 Logan Township (Winnebago County, Iowa)
 Logan Township (Allen County, Kansas)
 Logan Township (Barton County, Kansas)
 Logan Township (Butler County, Kansas)
 Logan Township (Decatur County, Kansas)
 Logan Township (Dickinson County, Kansas)
 Logan Township (Edwards County, Kansas)
 Logan Township (Gray County, Kansas)
 Logan Township (Lincoln County, Kansas)
 Logan Township (Marion County, Kansas)
 Logan Township (Marshall County, Kansas)
 Logan Township (Meade County, Kansas)
 Logan Township (Mitchell County, Kansas)
 Logan Township (Ottawa County, Kansas)
 Logan Township (Pawnee County, Kansas)
 Logan Township (Phillips County, Kansas)
 Logan Township (Sheridan County, Kansas)
 Logan Township (Sherman County, Kansas)
 Logan Township (Smith County, Kansas)
 Logan Township (Washington County, Kansas)
 Logan Township (Mason County, Michigan)
 Logan Township (Ogemaw County, Michigan)
 Logan Township (Aitkin County, Minnesota)
 Logan Township (Grant County, Minnesota)
 Logan Township (Reynolds County, Missouri)
 Logan Township (Wayne County, Missouri)
 Logan Township (Adams County, Nebraska)
 Logan Township (Antelope County, Nebraska)
 Logan Township (Buffalo County, Nebraska)
 Logan Township (Burt County, Nebraska)
 Logan Township (Clay County, Nebraska)
 Logan Township (Cuming County, Nebraska)
 Logan Township (Dixon County, Nebraska)
 Logan Township (Dodge County, Nebraska)
 Logan Township (Gage County, Nebraska)
 Logan Township (Kearney County, Nebraska)
 Logan Township (Knox County, Nebraska)
 Logan Township (New Jersey)
 Logan Township (North Dakota)
 Logan Township (Ohio)
 Logan Township (Beaver County, Oklahoma)
 Logan Township (Blaine County, Oklahoma)
 Logan Township (Garfield County, Oklahoma)
 Logan Township (Kingfisher County, Oklahoma)
 Logan Township (Blair County, Pennsylvania)
 Logan Township (Clinton County, Pennsylvania)
 Logan Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Logan Township (Beadle County, South Dakota)
 Logan Township (Clark County, South Dakota)
 Logan Township (Hand County, South Dakota)
 Logan Township (Jerauld County, South Dakota)
 Logan Township (Minnehaha County, South Dakota)
 Logan Township (Sanborn County, South Dakota)